Juegos Olímpicos de 1968 pueden referirse a:

 Juegos Olímpicos de México 1968, XIX Juegos Olímpicos de Verano.
 Juegos Olímpicos de Grenoble 1968, X Juegos Olímpicos de Invierno.